Gastone De Nicolò (1925-1944) – partigiano italiano
Mariano De Nicolò (1932-2020) – vescovo cattolico italiano
Vito Nicola De Nicolò o Vito Nicolò De Nicolò (1850-1902) – avvocato, giornalista e politico italiano